Выползиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Выползиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Выползиха — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Выползиха — деревня в Ржевском районе Тверской области.